Всего в департамент Коррез входит 37 кантонов, составляющих 3 округа.

См. также 

 Коммуны департамента Коррез
 Департамент Коррез

 
Списки кантонов Франции по департаментам